Проблема политической власти. Право принуждать и обязанность подчиняться — книга профессора философии Университета Колорадо Майкла Хьюмера, вышедшая в январе 2013 года. В первой части книги подробно аргументируется интерпретация философского анархизма Хьюмера и приводятся доводы против легитимности политической власти, в то время как во второй части рассматривается политический анархизм и практическая жизнеспособность анархо-капитализма.

История и продвижение 
В апреле 2011 года, когда он еще писал книгу (тогда она называлась «Свобода и власть»), Хьюмер был опубликован в журнале Arts and Sciences Magazine Университета Колорадо в Боулдере. В очерке приводились слова Хьюмера о том, что политическая власть — это «моральная иллюзия, от которой мы страдаем».

В мае 2012 года, за несколько месяцев до выхода книги, Хьюмер защищал аргументы книги в видеоролике.

Рецензии 
Оле Мартин Моэн из Университета Осло, Норвегия, отрецензировал книгу в журнале Philosophical Quarterly. В заключение своей рецензии Моэн написал: «Помимо того, что книга Хьюмера является солидным научным трудом, она хорошо подойдет для чтения на занятиях по политической философии. Она обязательно вызовет дискуссию, и ее включение поможет исправить тот печальный факт, что анархизм часто либо игнорируется, либо откладывается в сторону без серьезного обсуждения. А жаль, ведь даже если отвергнуть его выводы, Хьюмер ясно дает понять, что анархизм — это сложная теория, которая заслуживает внимательного рассмотрения».

Книга также была отрецензирована в журналах Ethics Джорджем Клоско, Mind Даниэлем Вихоффом и Le Québécois Libre Брэдли Дусе.

Похожие книги других авторов 
 В книге «Механика свободы» Дэвида Д. Фридмана заложены основы видения анархо-капиталистического общества, которое Хьюмер развивает во второй части. Томаш Кайе, создатель видеосерии «Джордж должен помочь», утверждал, что трактовка темы Хьюмером превосходит трактовку Фридмана..
 Книга «К новой свободе» Мюррея Ротбарда служит (наряду с работой Фридмана) основой для обсуждения «Индивидуальной безопасности в безгосударственном обществе» в главе 10.
 Теория хаоса Роберта П. Мерфи. Кайе сказал, что книга Хьюмера превосходит «Теорию хаоса».
 Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes Роберта К. Элликсона.
  Libertarian Anarchy: Against the State Джерарда Кейси (философа).

Примечания 

Книги 2013 года
Книги об анархизме и анархистах
Философская литература
Анархо-капитализм